Il doppio maschile  del torneo di tennis Heineken Trophy 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Martin Damm e Cyril Suk che hanno battuto in finale Paul Haarhuis e Sandon Stolle 6-4, 6(5)-7, 7-6(5).

Teste di serie 

 Paul Haarhuis /  Sandon Stolle (finale)
 Assente

 Andrew Florent /  Peter Tramacchi (quarti di finale)
 Petr Pála /  David Rikl (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Heineken Trophy 2000
ATP Tour 2000